Världsmästerskapet i innebandy för damer 2003 var det fjärde världsmästerskapet i innebandy för damer och spelades mellan den 17 och 24 maj 2003 i Bern, Gümligen och Wünnewil, Schweiz. Sverige vann finalen mot Schweiz med 8-1. Finland vann bronset efter seger mot Norge med 4-2. Tyskland åkte ur A-VM och ersattes av Japan som vann B-VM.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

B-VM

Gruppspel

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

Match om sjuttondeplats

Match om femtondeplats

Match om trettondeplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om elfteplats

Match om niondeplats (Final)

Slutställning

Källor
Grupp A på floorball.org
Grupp B på floorball.org
Grupp C på floorball.org
Grupp D på floorball.org
 
Officiell webbplats för Innebandy-VM 2003

Fotnoter

Externa länkar

2003 i Schweiz
Internationella innebandytävlingar i Schweiz
Innebandysäsongen 2002/2003
Sportevenemang i Bern
2003
Bern under 2000-talet